K — літера латинської абетки.
 Хімічний символ калію.
 Позначення одиниці температури кельвіна.
 K — символ, яким позначається амінокислота лізин
 Глухий м'якопіднебінний проривний
 K (мова програмування)